Macaulay, MacAuley nebo McAuley je původně skotské jméno:

 Alex McAulay (* 1977), americký spisovatel a hudebník
 Donald MacAulay (1930–2017), skotský lingvista, univerzitní pedagog a básník
 Macauley Appah (* 1960), nigerijský zápasník
 Macaulay Culkin (* 1980), americký herec
 Thomas Macaulay (1800–1859), britský historik, esejista, liberální politik a básník

jiné
 Macaulayova závorka, zjednodušený zápis funkce